Жу́лио () — португалоязычное мужское имя, аналог имени Юлий.

 Жулио Баптиста — бразильский футболист, атакующий полузащитник.
 
 Жулио — персонаж книги «Незнайка на Луне», торговец оружием

См. также 
  () — испанский аналог имени